Past Lives peut faire référence à :

Musique 
 , un groupe post-punk américain

Albums 
 , une compilation du groupe musical britannique Level 42, 2007 
  (album de Saccharine Trust), 1989
  (album de Black Sabbath), 2002
   (album d'Against the Current), 2018
   (album de LS Dunes), 2022

Chansons 
 Past Lives (chanson de Kesha), 2012
   (chanson de Børns), 2014
  (chanson de Local Natives), 2016

Autres 
 Past Lives, un film américain de 2023 réalisé par Celine Song ; 
 , une histoire de bande dessinée basée sur la série télévisée Buffy contre les vampires.

Voir également 
 Réincarnation (homonymie)
 Rebirth (homonymie)